Il singolare del torneo di tennis Swedish Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Balázs Taróczy 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Björn Borg (campione)
 Balázs Taróczy (finale)
 Heinz Günthardt (quarti di finale)
 Mark Edmondson (quarti di finale)

 John Marks (primo turno)
 Billy Martin (quarti di finale)
 Kjell Johansson (semifinali)
 Patrick Proisy (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1979